Jootme (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Jootme (Tapa), een plaats in de Estlandse gemeente Tapa